Улица Салиха Сайдашева () — улица в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Названа в честь композитора Салиха Сайдашева.

География 
Пересекается со следующими улицами:

До середины XX века пересекалась с нынешней улицей Марджани.

История 
Первоначально имела название Плетенёвская улица, по историческому району, в котором находится. 25 октября 1940 года была переименована в улицу Мазита Гафури, однако в позднейших списках улиц вновь значилась под прежним именем. Современное название присвоено 12 июня 1962 года.

До революции 1917 года  относилась к 5-й полицейской части г. Казани. В советское время улица административно относилась к 5-й части города; после введения в городе административных районов относилась к Сталинскому (с 1956 года — Приволжскому) району.

Примечательные объекты 

 № 12 — Казанский медико-инструментальный завод.
 № 13 — в этом здании располагалось правление РЖСКТ «Красный мыловар».
 № 19 — жилой дом медико-инструментального завода.
 № 21 — жилой дом треста «Казремстрой» (снесён).
В одном из домов по улице в годы Первой мировой войны располагался госпиталь Всероссийского союза городов.

Примечания 

Улицы Вахитовского района Казани
Улицы Приволжского района Казани